Companhia Hering (Cia Hering) es una empresa textil y de venta de ropa al por menor brasileña, siendo la principal empresa textil de ropa en América Latina. La empresa cuenta con 805 tiendas. La empresa es una de las más antiguas de Brasil que aún está en actividad, fundada por los hermanos alemanes Bruno y Hermann Hering, en 1880. Fue fundada en Blumenau, Santa Catarina, y su sede y principales fábricas siguen en esta ciudad. Hering es el principal empleador de la ciudad (excluyendo los puestos de trabajo de los servicios públicos).

Hering exporta sus productos a todo el mundo. Actualmente, la empresa tiene tiendas en Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Marcas 

Las marcas de Cia. Hering son:

Hering con 617 tiendas es la marca de ropa de la empresa más conocida en Brasil. Su estilo es casual de día y de día.
Hering Kids con 109 tiendas tiene las mismas características de Hering, pero es para niños.
PUC con 56 tiendas también es para niños, pero la ropa es más colorida y sofisticada. Lleva ya más de 30 años en el mercado.
Dzarm con 3 tiendas es una marca especializada en ropa y accesorios de calle. Los vaqueros y las mallas son los principales artículos de la marca. En 2007 lanzó la fragancia Dzarm. Dzarm forma parte del casting de marcas de la Semana de la Moda de São Paulo, la mayor y más importante semana de la moda de América Latina y una de las más importantes del mundo.

Tiendas 
Cia Hering abrió su primera tienda Hering en 1993. Hoy existen 827 tiendas en funcionamiento en Brasil y en el mundo, la mayoría instaladas en centros comerciales, siendo 606 Hering Stores, 76 Hering Kids, 82 tiendas PUC y 1 Hering for you.

Referencias

Enlaces externos 
Página de inicio de Cia. Hering
Página de inicio de Hering
Página de Cia. Hering Kids
Página de PUC (ropa para niños)
Página de Dzarm
Grandes almacenes de Brasil
Empresas cotizadas en la Bolsa de Brasil
Marcas comerciales
Blumenau
Empresas fundadas en los años 1880
Empresas textiles de Brasil